Унгурян Валентин Георгійович ( 1931) — молдовський ґрунтознавець.
 Унгурян Павло Якимович — народний депутат України 6-го скликання.
 Унгурян Петро Миколайович (1894—1971) — молдавський радянський вчений у галузі виноробства; член-кореспондент Академії наук Молдавської РСР.
 Унгурян Сергій Петрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Унгурян Юрій Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Унгуряну

Прізвища